Leran ist

 ein See in Schweden in der Nähe von Smedjebacken in Dalarna, Leran (Schweden)
 eine französische Gemeinde, Léran